Église de l'Ecce Homo al Cerriglio - église de Naples située via del Cerriglio
 Église de l'Ecce Homo ai Banchi Nuovi - église de Naples
 Basilique de l'Ecce homo - église de Jérusalem